In der Saison 1976/77 gelang Chemie Böhlen erstmals der Sprung in die DDR-Oberliga und Wismut Gera kehrte nach ihrem Abstieg 1966/67 ins Oberhaus zurück.

Modus 
Gespielt wurde in 5 Staffeln zu je 12 bzw. 11 Mannschaften (regionale Gesichtspunkte). In einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel wurden die Staffelsieger und je 3 bzw. 2 Absteiger pro Staffel ermittelt. Die Staffelsieger ermittelten ebenfalls mit Hin- und Rückspiel in einer Aufstiegsrunde die 2 Oberligaaufsteiger.

Staffel A

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 176.670 Zuschauer ( 1.338 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 11.000 BSG Post Neubrandenburg – ASG Vorwärts Stralsund (20. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 BSG Motor Schwerin – BSG Nord Torgelow (22. Sp.)

Staffel B

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 194.200 Zuschauer ( 1.471 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 5.000 BSG Motor Babelsberg – BSG Stahl Hennigsdorf (18. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 200 ASG Vorwärts Neubrandenburg – BSG EAB Lichtenberg 47 (16. Sp.)
 200 ASG Vorwärts Neubrandenburg – BSG Rotation Berlin (21. Sp.)

Staffel C

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 279.550 Zuschauer ( 2.118 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 8.200 BSG Chemie Leipzig – BSG Stahl Thale (7. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 300 BSG Lokomotive Stendal – SG Dynamo Eisleben (16. Sp.)
 300 SG Dynamo Eisleben – BSG Stahl Brandenburg (22. Sp.)

Staffel D

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 110 Spielen kamen 212.940 Zuschauer ( 1.936 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 7.000 BSG Motor Altenburg – BSG Chemie Böhlen (18. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 300 ASG Vorwärts Plauen – BSG Aktivist Schwarze Pumpe (22. Sp.)

Staffel E

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 132 Spielen kamen 228.900 Zuschauer ( 1.734 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 6.500 BSG Wismut Gera – BSG Fortschritt Weida (7. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 300 BSG UT Erfurt – BSG Motor Veilsdorf (18. Sp.)

Aufstiegsrunde

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Zuschauer 
In 20 Spielen kamen 150.700 Zuschauer ( 7.535 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 18.000 BSG Wismut Gera – BSG Chemie Leipzig (3. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 1.500 BSG Stahl Hennigsdorf – ASG Vorwärts Stralsund (9. Sp.)

Aufsteiger

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1976/77
 FDGB-Pokal 1976/77

Literatur 
 
 
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.

Weblinks 
 
 

1976/77
Fußballsaison 1976/77